Secrets of the Night – film del 1924 diretto da Herbert Blaché
Secrets of the Night – cortometraggio del 2013 diretto da Sam Mazer